Хасенов — фамилия; имеет женскую форму Хасенова.
 Хасенов, Аскар Галимович — аким города Кокшетау  (апрель 1999 — 7 июня 2001)
 Хасенов, Мукаш (1904—????) — советский партийный и государственный деятель.
 Хасенова, Саида Ураловна (род. 1986) — казахстанская спортсменка (бокс).